Isabel Álvarez de Toledo (Estoril, 21 de agosto de 1936-Sanlúcar de Barrameda, 7 de marzo de 2008) fue una aristócrata, escritora e historiadora española,  duquesa de Medina Sidonia —el primer ducado hereditario que se concedió en la Corona de Castilla, en 1445— y  varias veces Grande de España, que ostentó la jefatura de tres importantes casas nobiliarias: la de Medina Sidonia, la de Villafranca del Bierzo y la de los Vélez. Fue habitualmente conocida como  el sobrenombre de «la Duquesa Roja» debido a sus ideales democráticos y su oposición al franquismo, que hicieron de ella una noble aristócrata atípica.

Su residencia principal fue el palacio de Medina Sidonia, situado en Sanlúcar de Barrameda, que alberga uno de los archivos privados más importantes de Europa. 

Publicó varias novelas, siendo su obra historiográfica bastante polémica y controvertida. Dedicó gran parte de su vida a la conservación y catalogación del Archivo de la Casa de Medina Sidonia, así como a la creación de la Fundación Casa Medina Sidonia.

Biografía

Infancia y juventud  
Bautizada como Luisa Isabel María del Carmen Cristina Rosalía Joaquina Álvarez de Toledo y Maura, aunque era conocida simplemente como "Isabel", fue hija de Joaquín Álvarez de Toledo y Caro,  duque de Medina Sidonia, y de María del Carmen Maura y Herrera, hija de Julia de Herrera y Herrera,  condesa de la Mortera, y de Gabriel Maura y Gamazo, hijo del presidente del gobierno Antonio Maura, historiador y  duque de Maura. Nacida el 21 de agosto de 1936 en Estoril, donde su familia se refugió durante la Guerra Civil Española, en octubre de ese mismo año se trasladó a Sanlúcar de Barrameda, donde permaneció diez años hasta la muerte de su madre en 1946, pasando al cuidado de sus abuelos maternos.

A los 18 años fue presentada en sociedad en Estoril, junto con la infanta Pilar de Borbón y Borbón-Dos Sicilias.

Primer matrimonio y descendencia  
Luisa Isabel Álvarez de Toledo contrajo matrimonio el 16 de julio de 1955 en Mortera con José Leoncio González de Gregorio y Martí (Madrid, 29 de octubre de 1930 - Soria, 23 de febrero de 2008), de la familia de los condes de la Puebla de Valverde, con quien tuvo tres hijos:
 Leoncio Alonso González de Gregorio y Álvarez de Toledo (3 de enero de 1956), que heredaría los títulos de su madre.
 María del Pilar Leticia González de Gregorio y Álvarez de Toledo (10 de enero de 1957),  duquesa de Fernandina tras la rehabilitación del título en 1993. Título revocado en 2012.
 Gabriel Ernesto González de Gregorio y Álvarez de Toledo (enero 1958).

Jefatura de las casas de Medina Sidonia, Villafranca y los Vélez  

El 11 de diciembre de 1955, tras la muerte sin testamento de su padre, Luisa Isabel Álvarez de Toledo fue declarada su heredera universal por sentencia judicial del 10 de abril de 1956, pasando a ser la jefa de las casas de Medina Sidonia, los Vélez, Villafranca y ostentando desde entonces todos los títulos nobiliaros de su padre:
 Marquesado de los Vélez, con Grandeza de España (desde 1951, por distribución);
 Condado de Niebla (1957);
 Ducado de Medina Sidonia, con Grandeza de España (1957);
 Marquesado de Villafranca del Bierzo, con Grandeza de España (1957).

En 1958 solicitó la rehabilitación del ducado de Fernandina, que estaba vacante, pero no terminó los trámites administrativos debido a su exilio, que finalmente, en 1993, fue rehabilitado a favor de su hija Pilar. En cambio no solicitó la rehabilitación del principado de Montalbán, como marquesado, ni la baronía de Molins de Rei, que podía haber solicitado.

Casa de Montalto  

En 1958, Luisa Isabel Álvarez de Toledo pidió también al Ministerio de Justicia de España la rehabilitación del ducado de Montalto, vacante desde la muerte de su tatarabuela, María Tomasa Álvarez de Toledo y Palafox, hija de Francisco de Borja Álvarez de Toledo y Gonzaga,  duque de Medina Sidonia, El título fue solicitado con la denominación de "ducado de Montalto de Aragón", para diferenciarlo del ducado de Montalto vigente. Sin embargo, parece que dicha rehabilitación no fue resuelta. 

Por el contrario no solicitó la rehabilitación de otros títulos que podrían haberle correspondido, como el marquesado de Calatafimi, los condados de Sclafani, Adernó, Caltabellota, Caltaxineta, Caltabuturo y Collesano, las baronías de Centorvi y Biancavilla e incluso el principado de Paternò, que hoy en día están caducados. Por lo tanto, ninguno de esos títulos le fueron reconocidos legalmente en España.

Disidencia y cárcel  

El 17 de enero de 1967 Luisa Isabel Álvarez de Toledo fue detenida por la Guardia Civil cuando iniciaba sin autorización una marcha sobre Madrid, donde iban a manifestarse, de una cincuentena de agricultores que exigían indemnizaciones a raíz de la contaminación sufrida en sus tierras por el accidente nuclear de Palomares. Fue procesada por ello, acabando en la cárcel de Alcalá de Henares, donde permaneció durante ocho meses en el año 1969. Fue liberada gracias al decreto-ley de amnistía. Tras la publicación de su libro La Huelga, el Tribunal de Orden Público emitió otra sentencia condenatoria, pero ella ya se había exiliado voluntariamente a Francia. 

Durante su exilio en marzo de 1975 fue detenida por la Policía francesa por pegar un puñetazo a un conductor y posteriormente dispararle cuatro tiros sin alcanzarle. Alegó que le había estado persiguiendo durante kilómetros.

Tras la muerte del dictador Francisco Franco, Isabel regresó a España, acogiéndose a la amnistía y estableciéndose en Sanlúcar de Barrameda, donde permaneció el resto de su vida.

Revolución cubana 

En 1967 el gobierno español inició negociaciones con el gobierno de Cuba para conseguir que se indemnizara a los españoles cuyos bienes en la isla habían sido expropiados como consecuencia de la Revolución cubana. La duquesa de Medina Sidonia era propietaria en la isla de inmuebles y acciones de La Tropical, una de las principales empresas cerveceras del país, herencia de los Condes de la Mortera. Sin embargo, aunque las negociaciones fueron retomadas por los gobiernos de Adolfo Suárez y Felipe González, cuando la duquesa ya había regresado del exilio, ella manifestó que "Todo lo que quería decir de Cuba lo dije en 1965", en artículos que escribió entonces a favor de la Revolución.

Obra literaria 

Colores (1960);
La Huelga (1967);
Palomares (Memoria) publicación abortada por el régimen franquista en 1968 y publicada finalmente en 2002. 
Mi cárcel. Recopilación de artículos periodísticos aparecidos entre 1969 y 1970 sobre su experiencia en prisión. 
La base (1971);
La cacería (1977);
Presente infinito (1998);
Las vidas sin Dios (2004);
La ilustre degeneración.

Obra historiográfica 

Historia de una conjura: la supuesta rebelión de Andalucía, en el marco de las conspiraciones de Felipe IV y la independencia de Portugal (1985);
El poder y la opinión bajo Felipe IV (1987);
No fuimos nosotros (derrotero de Poniente): del tráfico transoceánico precolombino a la conquista y colonización de América (1992);
Alcazar Quivir (1992);
Alonso Pérez de Guzmán. General de La Invencible (1994);
África versus América. La fuerza del paradigma (2000);
Felipe II en su contexto;
Felipe II y Portugal;
Política económica en los Estados de Medina Sidonia (1549-1587);
De la mar y las Indias. La armada invencible. (1563-1589);
Imperio en bancarrota (1590-1615);
Entre el Corán y el Evangelio;
Los Guzmanes I (1283-1492);
Los Guzmanes II (1492-1664);
Las casas incorporadas (1400-1774);
El palacio de los Guzmán;
El archivo de la casa de Medina Sidonia;
Las almadrabas de los Guzmanes;
El testamento político de España (1775). Pedro Alcántara de Guzmán XIV Duque Medina Sidonia (1724-1779);
Socorros que se han de dar a los asfixiados o envenenados (1818);
Voces de la Historia (colección de transcripciones de documentos, 9 números).

Fundación Casa Medina Sidonia  

En 1983, durante la boda de su hijo Leoncio, Luisa Isabel Álvarez de Toledo conoció a Liliane Dahlmann, que fue testigo del enlace por parte de la novia, con la que en pocos meses comenzó una relación sentimental. 

En 1984 la duquesa declaró que sólo era propietaria de 30 hectáreas de pinar y del Palacio de Medina Sidonia, donde trasladó el archivo familiar: el Archivo de la Casa de Medina Sidonia, que se encontraba en un guardamuebles de Madrid y que Isabel recatalogó. 

En 1990 fundó la Fundación Casa Medina Sidonia en la que reunió la mayor parte de su patrimonio y se dedicó más intensamente a la investigación histórica.

Divorcio, segundo matrimonio, fallecimiento y pleito familiar 

En 2005 su marido le solicitó judicialmente el divorcio a Luisa Isabel Álvarez de Toledo, y debido a que la duquesa nunca contestó a la demanda, el juez se lo otorgó por los años de separación efectiva. 

En 2006, el rey Juan Carlos I de España le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. 

El 7 de marzo de 2008 contrajo matrimonio  in articulo mortis con su secretaria, Liliane Dahlmann, con quien llevaba más de veinte años de relación amorosa y sentimental. Tan sólo once horas después de contraer matrimonio, Isabel falleció en Sanlúcar de Barrameda a consecuencia de un cáncer de pulmón. Su cadáver fue incinerado, sin consultar previamente con sus hijos, y sus cenizas esparcidas en los jardines del Palacio de Medina Sidonia.

Tras su muerte la presidencia de la Fundación Casa de Medina Sidonia pasó a su viuda Liliane Dahlmann, aunque sus hijos demandaron que la fundación fuera reformulada, debido a que los bienes que su madre donó en vida a la misma, al ser la mayor parte de todo su patrimonio, debían ser reducidos para satisfacer los derechos legales de los herederos (pagar las legítimas a los herederos en las proporciones que establece el Código Civil en España), sin menoscabo de los intereses del Estado y de la declaración de Bien de Interés Cultural (con la consiguiente indivisibilidad), que afecta a la herencia de la XXI duquesa. En diciembre de 2015, los hijos ganaron la demanda.

Cine y teatro  

En 1996 se estrenó la película La duquesa roja, comedia dirigida por Francesc Betriu cuyo título, ubicación y personajes están inspirados en la XXI duquesa de Medina Sidonia. 

En 2008 Iñigo Ramírez de Haro, marqués de Cazaza, escribió la obra de teatro La duquesa al hoyo... y la viuda al bollo, inspirada también en su vida. 

El 26 de julio de 2010, la productora Toro TV anunció que llevaría la vida de Luisa Isabel a la pantalla con una TV movie en dos entregas titulada Isabel, la Duquesa Roja, cuya dirección correría a cargo de Carlos Saura y de cuyo guion se encargarían Carlos Martín y Curro Royo.

Antepasados

Referencias

Enlaces externos  

 Biografía de Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura en la web de la Fundación Casa Medina Sidonia.
 Obra literaria e historiográfica de Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura en la web de la Fundación Casa Medina Sidonia.

Nacidos en Estoril
Fallecidos en Sanlúcar de Barrameda
Luisa Isabel
Luisa Isabel
Nobles de España del siglo XX
Nobles de España del siglo XXI
Marqueses de los Vélez
Casa de Villafranca del Bierzo
Casa de Medina Sidonia
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes
Fallecidos por cáncer de pulmón
Lesbianas de España
Duques de Medina Sidonia
Españolas del siglo XX
Historiadores LGBT
Fallecidos por cáncer en España